Verbundtreue (auch Verlustlosigkeit genannt) bedeutet bei der Zerlegung einer Relation, dass die Originalrelation aus der zerlegten Relation mittels natürlichen Verbunds (engl. natural join) wiederhergestellt werden kann.

Verwandt damit ist die Abhängigkeitstreue.

Einfaches Kriterium 

Eine Zerlegung eines Relationenschemas R in zwei Teil-Schemata R1 und R2 ist verbundtreu, wenn gilt:

 oder

Beispiele 

Gegeben sei eine Relation  mit Schlüsselkandidat .

Verbundtreu 

Die Relation  wird in zwei Relationen  und  zerlegt. Dabei gilt  und , vereinfacht:

Nicht verbundtreu 

Ursache für die fehlende Verbundtreue ist, dass im zweiten Beispiel weder eine Funktionale Abhängigkeit zwischen B → A noch zwischen B → C besteht. Im ersten Beispiel gilt jedoch B → C.

Siehe auch 
 Relationale Algebra
 Relation (Datenbank)
 Unit of Work

Datenbankmodellierung